Voskresenskij rajon 
 Voskresenskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Mosca
 Voskresenskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Nižnij Novgorod
 Voskresenskij rajon, un rajon dell'Oblast' di Saratov